

Cinema 
 The Box – cortometraggio d'animazione del 1967 diretto da Fred Wolf
 The Box – film del 2003 diretto da Richard Pepin
 The Box – episodio del film Three... Extremes del 2004 diretto da Takashi Miike
 The Box – cortometraggio del 2006 diretto da Kvon Chen
 The Box – film del 2007 diretto da A.J. Kparr
 The Box – film del 2009 diretto da Richard Kelly

Letteratura 
 The Box – titolo italiano del racconto Button, Button del 1970 dello scrittore Richard Matheson, pubblicato in Italia anche con il titolo Il Pulsante

Musica 
 The Box – gruppo musicale Post-punk
 The Box – traccia dell'album Dune dei Toto del 1984
 The Box – traccia dell'album King of the Kill degli Annihilator del 1994
 The Box – singolo degli Orbital del 1996
 The Box – traccia della colonna sonora di Fargo del 1996
 The Box – raccolta dei Van der Graaf Generator del 2000
 The Box – album dei Chicago del 2003
 The Box – raccolta degli One Dimensional Man del 2010
 The Box – singolo di Roddy Ricch del 2020

Radio
 The Box, trasmissione radiofonica su Radio Popolare

Televisione 
 The Box – serie televisiva australiana degli anni 1970
 La scatola (The Box) – episodio in due parti della prima stagione di Alias
 Scacco al destino (The Box) – episodio di Code Name: Eternity
 The Box – episodio della quinta stagione di CSI: NY
 Il segreto di Greg (The Box) – episodio della quarta stagione di Dharma & Greg
 The Box – episodio di Dungeons & Dragons
 The Box – episodio della prima stagione di Hawaii Squadra Cinque Zero
 The Box – canale musicale di British Sky Broadcasting
 The Box – canale televisivo neozelandese